OFC Champions League 2017 är den 16:e säsongen av Oceanian Club Championship, Oceaniens främsta klubblagsfotbollsturnering som anordnas av OFC och den 11:e säsongen under sitt nuvarande namn (OFC Champions League). Vinnarna kvalificerar sig för klubblags-VM 2017 i Förenade Arabemiraten. Till denna säsong har det skett lite förändringar jämfört med föregående säsong, huvudturneringen omfattar nu sexton lag istället för tidigare tolv, varpå det finns fyra stycken grupper med fyra lag vardera. Från kvalspelet går två lag vidare, istället för som tidigare ett lag. 
Slutspelet spelades tidigare över en match, detta ersätts med ett slutspel med dubbelmöte där lagen spelar hemma och borta mot varandra.
Turneringen vanns av Auckland City, som i finalen besegrade Team Wellington, båda från Nya Zeeland, med sammanlagt 5–0.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Team Wellington avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 9–3.

Auckland City avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Final

Källor
Officiell hemsida

Referenser